MotoGP ’08 — компьютерная игра в жанре симулятора мотогонок, часть серии MotoGP, разработана Milestone S.r.l. и изданная Capcom в 2008 году.

История 
В 2008 году право на разработку новой части серии MotoGP предоставили компании Capcom. Впервые за последние годы, MotoGP '08 включает в себя классы 125cc и 250cc.

Критика 

Игра получила «смешанные или средние отзывы» на всех платформах, за исключением версии для Wii, которая получила «в целом неблагоприятные отзывы», согласно сводному сайту обзоров Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии

Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Гоночные компьютерные игры